Herrendoppel der Olympischen Sommerspiele 1996.

Titelverteidiger waren Boris Becker und Michael Stich. Das Finale bestritten Mark Woodforde und Todd Woodbridge gegen Neil Broad und Tim Henman, welches Woodforde und Woodbridge in drei Sätzen gewannen. Im Spiel um die Bronzemedaille gewannen Marc-Kevin Goellner und David Prinosil in zwei Sätzen gegen Jacco Eltingh und Paul Haarhuis.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Herrendoppel
1996
Tennisturnier in Stone Mountain (Stadt)
Tennisturnier 1996